Die 10. Etappe der Tour de France 2009 am 14. Juli, eine ausgesprochene Flachetappe, führte über 194,5 km von Limoges nach Issoudun. Sie enthielt 3 Zwischensprints und 3 Bergwertungen der 4. Kategorie. Das Feld holte die kleine Ausreißergruppe 1700 m vor dem Ziel ein. Im Spurt des Felds gewann Mark Cavendish klar vor Thor Hushovd.

Diese Etappe wurde auf Überlegungen der Tour-Verantwortlichen gemeinsam mit dem Weltverband des Radrennfahrer hin probeweise ohne Funkverkehr ausgetragen.

Sprintwertung 

 1. Zwischensprint in Laurière (Kilometer 44) (422 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background:#80FF00;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Samuel Dumoulin || 6 Pkt.
|- style="background:#D0FF60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Thierry Hupond || 4 Pkt.
|- style="background:#D0FF60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Benoît Vaugrenard || 2 Pkt.
|}

 2. Zwischensprint in Aigurande (Kilometer 122,5) (423 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background:#80FF00;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Benoît Vaugrenard || 6 Pkt.
|- style="background:#D0FF60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Thierry Hupond || 4 Pkt.
|- style="background:#D0FF60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Samuel Dumoulin || 2 Pkt.
|}

 3. Zwischensprint in Saint-Août (Kilometer 167,5) (192 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background:#80FF00;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Thierry Hupond || 6 Pkt.
|- style="background:#D0FF60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Benoît Vaugrenard || 4 Pkt.
|- style="background:#D0FF60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Samuel Dumoulin || 2 Pkt.
|}

 Ziel in Issoudun (Kilometer 196,5) (129 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background:#80FF00;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Mark Cavendish || 35 Pkt.
|- style="background:#D0FF60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Thor Hushovd || 30 Pkt.
|- style="background:#D0FF60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Tyler Farrar || 26 Pkt.
|- style="background:#D0FF60;"
| Vierter || style="text-align: left;" |  Leonardo Duque || 24 Pkt.
|- style="background:#D0FF60;"
| Fünfter || style="text-align: left;" |  José Joaquín Rojas Gil || 22 Pkt.
|- style="background:#D0FF60;"
| Sechster || style="text-align: left;" |  Lloyd Mondory || 20 Pkt.
|- style="background:#D0FF60;"
| Siebter || style="text-align: left;" |  Kenny van Hummel || 19 Pkt.
|- style="background:#D0FF60;"
| Achter || style="text-align: left;" |  William Bonnet || 18 Pkt.
|- style="background:#D0FF60;"
| Neunter || style="text-align: left;" |  Daniele Bennati || 17 Pkt.
|- style="background:#D0FF60;"
| Zehnter || style="text-align: left;" |  Saïd Haddou || 16 Pkt.
|- style="background:#D0FF60;"
| 11. || style="text-align: left;" |  Gerald Ciolek || 15 Pkt.
|- style="background:#D0FF60;"
| 12. || style="text-align: left;" |  Marco Bandiera || 14 Pkt.
|- style="background:#D0FF60;"
| 13. || style="text-align: left;" |  Sebastian Lang || 13 Pkt.
|- style="background:#D0FF60;"
| 14. || style="text-align: left;" |  Juan Antonio Flecha || 12 Pkt.
|- style="background:#D0FF60;"
| 15. || style="text-align: left;" |  Óscar Freire || 11 Pkt.
|- style="background:#D0FF60;"
| 16. || style="text-align: left;" |  Romain Feillu || 10 Pkt.
|- style="background:#D0FF60;"
| 17. || style="text-align: left;" |  Nicolas Roche || 9 Pkt.
|- style="background:#D0FF60;"
| 18. || style="text-align: left;" |  Rubén Pérez || 8 Pkt.
|- style="background:#D0FF60;"
| 19. || style="text-align: left;" |  Mark Renshaw || 7 Pkt.
|- style="background:#D0FF60;"
| 20. || style="text-align: left;" |  Angelo Furlan || 6 Pkt.
|- style="background:#D0FF60;"
| 21. || style="text-align: left;" |  Cadel Evans || 5 Pkt.
|- style="background:#D0FF60;"
| 22. || style="text-align: left;" |  Stuart O’Grady || 4 Pkt.
|- style="background:#D0FF60;"
| 23. || style="text-align: left;" |  Fränk Schleck || 3 Pkt.
|- style="background:#D0FF60;"
| 24. || style="text-align: left;" |  Roman Kreuziger || 2 Pkt.
|- style="background:#D0FF60;"
| 25. || style="text-align: left;" |  Tony Martin || 1 Pkt.
|}

Bergwertungen 

 Côte de Salvanet, Kategorie 4 (Kilometer 12,5) (340 m ü. NN; 1,8 km à 4,5 %)
{| class="wikitable"
|- style="background:#FF6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Michail Ignatjew || 3 Pkt.
|- style="background:#FFA080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Thierry Hupond || 2 Pkt.
|- style="background:#FFA080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Benoît Vaugrenard || 1 Pkt.
|}

 Côte de Saint-Laurent-les-Églises, Kategorie 4 (Kilometer 27,5) (396 m ü. NN; 2,0 km à 5,3 %)
{| class="wikitable"
|- style="background:#FF6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Michail Ignatjew || 3 Pkt.
|- style="background:#FFA080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Thierry Hupond || 2 Pkt.
|- style="background:#FFA080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Samuel Dumoulin || 1 Pkt.
|}

 Côte de Bénévent-l'Abbaye, Kategorie 4 (Kilometer 58,5) (465 m ü. NN; 1,8 km à 3,4 %)
{| class="wikitable"
|- style="background:#FF6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Thierry Hupond || 3 Pkt.
|- style="background:#FFA080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Benoît Vaugrenard || 2 Pkt.
|- style="background:#FFA080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Samuel Dumoulin || 1 Pkt.
|}

Etappe 10
200910
Sportveranstaltung in Limoges
Issoudun

en:2009 Tour de France, Stage 1 to Stage 11#Stage 10